Александра Семёновна Завьялова (, Титовка, Сосновский район, Тамбовская область, РСФСР, СССР — , Санкт-Петербург, Россия) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (1994).

Биография 
Родилась в селе Титовка Сосновского района Тамбовской области.

В 1958 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, после чего её по распределению направили в Брестский драматический театр. В этом театре работала около года, отказываясь от приглашений на киносъёмки: считала себя театральной актрисой. Но от приглашения режиссёра Александра Зархи на роль в фильме «Люди на мосту» она отказаться не смогла.

Обратно в Брест она уже не вернулась. Последовала роль в лирической комедии «Алёшкина любовь». Актриса сыграла стрелочницу Зинку, в которую влюблён робкий парень, геолог-буровик Алёшка (Леонид Быков). Об Александре Завьяловой заговорили, появилились приглашения от режиссёров. Один за другим вышли фильмы с её участием: мелодрама «Ждите писем», социальная мелодрама «Хлеб и розы», молодёжная киноповесть «Будни и праздники».

В 1961 году фотография актрисы попала на страницы американского журнала «Лайф». Фотограф Филипп Халсман решил снять самых знаменитых людей Советского Союза, и среди тех, на кого пал его выбор, оказалась восходящая звезда кино Александра Завьялова.

В 1963 году она вышла замуж за художника Дмитрия Бучкина и переехала в Ленинград. Вскоре у супругов родилась дочь Татьяна, и актриса перестала сниматься в кино. Пришлось ей уйти и из Малого театра, где она работала в последнее время.

Во время Московского международного кинофестиваля, единственная среди советских актрис, получила приглашение на званый дипломатический ужин в американское посольство, где хозяином вечера был помощник президента США по особо важным делам Гарриман. По поручению руководства фестиваля она принимала у себя дома в Ленинграде итальянскую делегацию, в состав которой входила Джульетта Мазина. В своих контактах с иностранцами актриса не видела ничего предосудительного.

В 1964 году она познакомилась с 50-летним американским бизнесменом, совладельцем крупной судоходной компании. Американец влюбился в актрису, между ними вспыхнул роман, который тут же был замечен КГБ. Спецслужбы заподозрили бизнесмена в шпионаже и, объявив его персоной нон-грата, предложили ему покинуть СССР. За актрисой закрепился ярлык неблагонадёжности, и с кино на некоторое время ей пришлось распрощаться. Кроме того, этот роман положил конец её семейной жизни — актриса развелась с мужем.

В 1964 году актриса снялась в фильме режиссёра Резо Эсадзе «Фро» по рассказу Андрея Платонова о 1930-х годах — времени пятилеток, в роли оставленной жены, осознающей необходимость учиться и жить ради всеобщего счастья.

В 1966 году Александра Завьялова изначально была утверждена на роль Панночки в фильме «Вий». Но актрису ждало новое испытание. Она уже снялась в большей части фильма в роли Панночки, как её сняли с роли, утвердив Наталью Варлей из-за смены концепции картины.

В 1967 году вышел ещё один фильм Эсадзе «Четыре страницы одной молодой жизни» с Завьяловой в одной из главных ролей. Актрису и режиссёра связывали личные отношения. По словам Завьяловой, причиной разрыва стали ревность и деспотизм Эсадзе.

В 1969 году режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский приступили к экранизации романа Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень». Александру Завьялову они пригласили на роль Серафимы Клычковой (Пистимеи Морозовой). Съёмки продолжались три года. Актриса начинала играть 17-летнюю девушку, а в последней серии по сценарию ей было уже 70 лет. Пистимея. Бывшая богачка, потом монахиня, лютая врагиня советской власти. Классическая злодейка мелодрамы, так-то оно так, но зритель живо почувствовал масштаб и непростоту героини. Ведь на стороне Пистимеи — образы старого мира: иконы, свечи, святые слова, крепость семьи и строгость нрава. Ведь в ней, как в лесном скиту, живёт древняя русская сила. Это суровое прекрасное лицо каждым своим тревожным появлением на каком-нибудь советском празднике в игрушечной деревне Зелёный Дол — мгновенно придаёт всему иное измерение. Веселитесь? Ну-ну… Завьялова не только дала целый национальный тип гордой русской женщины, она, можно сказать, символ. Символ глубинных тайн жизни, которая не подвластна конкретному времени со всеми его глупостями…Фильм, вышедший на экраны в 1971 году, оказался последним в советском периоде жизни Александры Завьяловой. После этой картины актрису не снимали более 20 лет. Полное забвение в кино вылилось у неё в глубокую депрессию.

В 1975 году её, оторвав от детей, поместили в психиатрическую больницу. Спустя два месяца Завьялова вернулась из больницы. За это время дочь Татьяну забрал к себе её отец, а маленького сына определили в детский дом. Долгое время Завьяловой не хотели возвращать сына, а спустя год её снова увезли в лечебницу, теперь уже вместе с ребёнком. Впоследствии художник Дмитрий Бучкин усыновил сына актрисы Петра.

Спустя много лет, после небольшой роли в фильме «Белые одежды», в 1994 году она была удостоена звания заслуженной артистки России.

Жила на Гаврской улице в доме 6, в Санкт-Петербурге. Дочь Татьяна — художник-дизайнер. Сын Пётр работал в строительстве.

Убита 3 февраля 2016 года накануне 80-летия, найдена в своей квартире 4 февраля. В убийстве подозревался сын Завьяловой Пётр. 10 апреля 2017 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в убийстве и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

Похоронена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Семья 
Муж (1963-1965) — Дмитрий Петрович Бучкин (род. 1927), советский и российский художник, живописец, график. В разводе.

 Дочь — Татьяна Дмитриевна (род. 1963), художник-дизайнер.

 Внучка — Дарина Александрова

 Сын — Пётр (род. 1976), усыновлён Д.П. Бучкиным.

Признание и награды 
 Заслуженная артистка Российской Федерации (12 января 1994 года) — за заслуги в области киноискусства.

Творчество

Фильмография 
 1959 — Люди на мосту — Лена
 1959 — Песня о Кольцове — Дуня
 1960 — Алёшкина любовь — Зинка
 1960 — Ждите писем — Римма
 1960 — Хлеб и розы — Любаша Тиунова
 1961 — Будни и праздники — Светлана
 1964 — Одиночество — Наташа
 1964 — Фро — Фро
 1965 — Клятва Гиппократа — Валентина Томилова
 1967 — Сергей Лазо — Ольга Грабенко
 1967 — Четыре страницы одной молодой жизни — Полина
 1969 — Встреча у старой мечети — Маша
 1971 — Тени исчезают в полдень — Пистимея Макаровна Морозова (Серафима Аркадьевна Клычкова)
 1992 — Белые одежды — Раечка

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Убитые в Санкт-Петербурге
Похороненные на Смоленском православном кладбище